Eleme – area a governo locale (local government areas) dello stato di Rivers, in Nigeria
 Eleme – città del Ghana
 Eleme – città del Mali